Бат-Очирын Болортуяа (; ) — монгольская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата мира 2019 года.

Биография 
Родилась в 1990 году. С 2017 года выступает на международных соревнованиях по борьбе. В 2019 году завоевала бронзовую медали чемпионата Азии среди спортсменов не старше 23-х лет.

На предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 55 кг, Бат-Очирын завоевала бронзовую медаль.

Ссылки 
 

Борцы Монголии
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года